Demisexualität ist eine Art Grau-Asexualität, bei der sexuelle Anziehung nur dann empfunden werden kann, wenn bereits eine emotionale Beziehung zum Gegenüber besteht.

Definition 
Die Vorsilbe demi stammt aus dem Französischen und bedeutet „halb“ oder „zur Hälfte“. Die Demisexualität lässt sich somit auf dem Spektrum zwischen Asexualität und Allosexualität verorten, da demisexuelle Personen lediglich unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung verspüren.

Der Begriff der Demisexualität bezieht sich im Gegensatz zu Hetero-, Homo- oder Bisexualität nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Beziehungsebene, die gegenüber der für die sexuelle Anziehung relevanten Person besteht. Eine demisexuelle Person kann sich daher auch mit einer weiteren sexuellen Orientierung identifizieren. Genau wie Asexualität sollte Demisexualität nicht mit Abstinenz bzw. dem freiwilligen oder unfreiwilligen Verzicht auf sexuelle Kontakte aufgrund persönlicher, sozialer oder kultureller Umstände verwechselt werden. Ebenso stehen Erektionsstörungen oder andere sexuelle Störungen nicht mit Demisexualität in Verbindung.

Einzelnachweise 

Asexualität
Sexuelle Orientierung